Форххайм:

 Форххайм — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Форххайм — район в Германии. Район входит в землю Бавария.
 Форххайм (Кайзерштуль) — коммуна в Германии.